

Architettura
 genericamente, un tipo di torre
 Torrione angioino – torre di Bitonto (Ba)
 Torrione INA – grattacielo di Brescia
 Torrione prenestino – monumento funebre di Roma
 Torrione – monastero di Gornate-Olona (Va)
 Torrione – torre di Lodi
 Torrione – torre di Piombino (Li)
 Torrione Madruzziano - edificio di Trento

Nautica 
 Torrione corazzato – Torrione corazzato di comando era sulle corazzate e gli incrociatori da guerra l'equivalente di un bunker che serviva a garantire il controllo dell'unità navale in presenza di danni estesi, garantendone in questo modo le funzioni vitali.

Navi 
 Torrione – cannoniera della Regia Marina

Geografia
 Torrione – quartiere di L'Aquila
 Torrione – quartiere di Salerno
 Torrione – torrente in provincia di Novara